Джордж Паррос (; , Вашингтон, Пенсильвания, США) — американский хоккеист, нападающий. Большую часть карьеры провёл в клубе «Анахайм Дакс», также в НХЛ выступал за «Лос-Анджелес Кингс», «Колорадо Эвеланш», «Флорида Пантерс» и «Монреаль Канадианс».

Выполнял роль тафгая.Объявил о завершении карьеры 5 декабря 2014года после девяти сезонов в НХЛ.

Достижения 
 Обладатель Кубка Стэнли («Анахайм Дакс») в 2007 году.

Статистика

Примечания

Ссылки 
 Паррос на eliteprospects 

Хоккеисты США
Хоккеисты НХЛ
Игроки «Рединг Ройалз»
Игроки «Манчестер Монаркс»
Игроки «Лос-Анджелес Кингз»
Игроки «Колорадо Эвеланш»
Игроки «Анахайм Дакс»
Игроки «Флорида Пантерз»
Игроки «Монреаль Канадиенс»
Обладатели Кубка Стэнли
Хоккейные правые нападающие
Тафгаи НХЛ
Задрафтованные ХК «Лос-Анджелес Кингз»